Gurinhém kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Gurinhém (ort), Paraíba, 
 Gurinhém (kommun), Paraíba, 

Robotskapade Brasilienförgreningar